Il Verrazzano Open è un torneo professionistico di tennis, sponsorizzato da Verrazzano Capital. Si gioca sulla terra rossa e fa parte dell'ATP Challenger Tour. Si disputa annualmente a Sophia Antipolis in Francia dal 2017.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Note

Collegamenti esterni 
 

Tornei di tennis francesi